Балян — присілок у Вавозькому районі Удмуртії, Росія. Колишня назва Балян, нині Сер'я. 

 Балян Ануш Валеріївна — науковець, академік НААН.